Serie A 2010-2011 si riferisce ai seguenti eventi della stagione sportiva 2010-2011:

 Serie A 2010-2011, 120º campionato italiano di calcio maschile di prima divisione
 Serie A 2010-2011, 34º campionato italiano di calcio femminile di prima divisione
 Serie A 2010-2011, 22º campionato italiano di calcio a 5 maschile di prima divisione
 Serie A 2010-2011, 77º campionato italiano di hockey su ghiaccio maschile di prima divisione
 Serie A 2010-2011, 89º campionato italiano di pallacanestro maschile di prima divisione
 Serie A 2010-2011, 20º campionato italiano di rugby a 15 femminile di prima divisione

Pagine correlate 
 Serie A1 2010-2011
 Serie A2 2010-2011